Regionalne nogometne lige su predstavljala 4. rang u nogometnom prvenstvu SFRJ u sezoni 1986./87. Regionalna liga Slavonije i Baranje bila je podijeljena u dvije skupine: Podravsku (Sjever) i Posavsku (Jug). Zbog reorganizacije natjecanja u Hrvatskoj (i gašenja regionalnih liga), dva prvoplasirana kluba su u sljedećoj sezoni igrala u Drugoj Hrvatskoj republičkoj nogometnoj ligi, dok je trećeplasirani igrao kvalifikacije za popunu iste. Ostali klubovi su bili prebačeni u Međuopćinske lige.

Ljestvica

Povezani članci  
 Međuopćinska liga Istok 1986./87. 
 Međuopćinska liga Jug 1986./87. 
 Međuopćinska liga Sjever 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Željko Batarilović: Nogometni klub Otok 1923. – 2003., monografija NK Otok, Otok 2003.
  

1986-87
1986-87 Jug
Slavonija i Baranja